Velika nagrada Ria de Janeira 1937 je bila deseta neprvenstvena dirka za Veliko nagrado v . Odvijala se je 6. junija 1937 na brazilskem dirkališču Gávea v Riu de Janeiru.

Poročilo

Pred dirko
Moštvo Auto Uniona, ki je na dirko poslalo en dirkalnik za Hansa Stucka, je računalo na lahko zmago. Toda takrat še niso vedeli, da bo moštvo Scuderie Ferrari na dirko poslalo dva svoja dirkalnika za Carla Pintacudo in Antonia Brivia. Čeprav je bil Auto Union Typ C na splošno boljši dirkalnik, pa na tej zelo zaviti in počasni stezi razlika v moči motorja ne pride do izraza.

Dirka
V močnem dežju je Stuck, ki je osvojil najboljši štartni položaj, na štartu povedel, v drugem krogu pa ga je prehitel Pintcuda. Brivio, ki je bil tretji, zaradi več postankov za menjavo svečk ni mogel ogroziti vodilnih dveh. V enajstem krogu je Stuck ponovno prevzel vodstvo, toda kmalu za tem je zapeljal na svoj načrtovani postanek v boksih, zato je vodstvo zopet prevzel Pintcuda. Slendji je imel proti koncu dirke težave z dirkalnikom, zato se mi je Stuck hitro približeval. Pintacuda, ki je imel tudi težave z zadostno količino goriva, je vseeno uspel zadržati sedem sekund prednosti in zmagati, Stuck je ostal drugo, Brivio pa tretji. Scuderia Ferrari je za zmago dobila visoko nagrado enega in pol milijona lir.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 40
|  Carlo Pintacuda
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 8C-35
| 25
| 3:22:06,5
| 3
|-
! 2
| 4
|  Hans Stuck
| Auto Union
| Auto Union C
| 25
| + 7,3 s
| 1
|-
! 3
| 34
|  Antonio Brivio
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo 12C-36
| 25
| + 7:01,6
| 2
|-
! 4
| 38
|  Vasco Sameiro
| Privatnik
| Alfa Romeo 8C
| 25
| + 12:54,3
| 6
|-
! 5
| 10
|  Carlos Arzani
| Privatnik
| Alfa Romeo 8C--35
| 25
| + 13:36,7
| 4
|-
! 6
| 42
|  Benedicto Lopes
| Privatnik
| Alfa Romeo 8C
| 25
| +17:03,7
| 8
|-
! 7
| 14
|  Arthur Nascimento Júnior
| Privatnik
| Alfa Romeo 2900A
| 25
| +19:46,3
| 5
|-
! 8
| 22
|  Ruben Abrunhosa
| Privatnik
| Alfa Romeo 8C
| 25
| 
| 10
|-
! 9
| 36
|  Norberto Jung
| Privatnik
| Ford spec.
| 24
| +1 krog
| 11
|-
! 10
| 50
|  Almeida Araújo
| Privatnik
| '''Alfa Romeo 2900
| 23
| +2 kroga
| 14
|-
! Ods
| 44
|  Santos Soeiro
| Privatnik
| Ford spec.
| 18
| 
| 12
|-
! Ods
| 12
|  »Marcedady«
| Privatnik
| Bugatti T51
| 18
| 
| 15
|-
! Ods
| 28
|  Domingos Lopes
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 18
| 
| 17
|-
! Ods
| 2
|  Carlo Cazzabini
| Privatnik
| Alfa Romeo 2900B
| 15
| 
| 9
|-
! Ods
| 18
|  Ricardo Carú
| Privatnik
| Alfa Romeo 2900A
| 13
| 
| 7
|-
! Ods
| 30
|  Júlio de Moraes
| Privatnik
| Wanderer spec.
| 11
| 
| 19
|-
! Ods
| 8
|  Cicero Marques Porto
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 9
| 
| 23
|-
! Ods
| 54
|  Vittorio Coppoli
| Privatnik
| Bugatti T51
| 8
| 
| 22
|-
! Ods
| 46
|  José Santiago
| Privatnik
| Ford spec.
| 7
| 
| 16
|-
! Ods
| 6
|  Chico Landi
| Privatnik
| Fiat GP
| 6
| 
| 25
|-
! Ods
| 26
|  Raúl Riganti
| Privatnik
| Bugatti-Hudson
| 5
| 
| 24
|-
! Ods
| 56
|  João Santo Mauro
| Privatnik
| Alfa Romeo 6C-1750
| 5
| 
| 21
|-
! Ods
| 48
|  Jean-Gilbert Foury
| Privatnik
| Bugatti T51
| 1
| 
| 13
|-
! Ods
| 20
|  Quirino Landi
| Privatnik
| Bugatti T37A
| 0
| 
| 18
|-
! DNS
| 16
|  Joaquim Santana
| Privatnik
| Fiat
| 
| 
| 20
|-
! DNS
| 32
|  A. Moraes Sarmento
| Privatnik
| Ford spec.
| 
| 
| 26
|}

Viri
 
 

1937
Sezona Velikih nagrad 1937